Microondas puede referirse a:
 Las microondas, parte del espectro electromagnético entre el infrarrojo y las ondas de radio;
 Una red por microondas, un tipo de red inalámbrica que utiliza microondas como medio de transmisión;
 La radiación de fondo de microondas (abreviado CMB, del inglés Cosmic Microwave Background), una forma de radiación electromagnética descubierta en 1965 que llena el Universo por completo;
 El sistema de aterrizaje por microondas (abreviado MLS, del inglés Microwave Landing System), un sistema de ayuda al aterrizaje;
 El horno de microondas, horno que se utiliza principalmente para calentar alimentos mediante microondas;
 Un aislador de microondas.
 Las radiocomunicaciones por microondas.